Anton von Braunmühl (1820–1858) – niemiecki architekt
 Anton von Braunmühl (1853–1908) – niemiecki matematyk
 Anton von Braunmühl (1901–1957) – niemiecki lekarz psychiatra